Ра́дик Абра́рович Бари́ев (род. 31 июля 1961 года, Белокоровичи, Житомирская область, УССР, СССР) — советский и российский лётчик-испытатель, начальник Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова (с 2009 года), генерал-майор (2012), Герой Российской Федерации (2006), Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации.

Биография 
Радик Бариев родился 31 июля 1961 года в городе Белокоровичи (Житомирская область, Украина) в семье офицера Советской Армии. Окончил среднюю школу.

С 1978 года Бариев начал службу в Военно-воздушных силах. В 1982 году он окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил в 145-м истребительном авиационном полку в Прикарпатском военном округе (г. Ивано-Франковск).

В 1988—1991 годах обучался в Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, по окончании которой был направлен в Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова (расположенный в городе Ахтубинске).

После окончания Центра, с 1993 года — лётчик-испытатель 267-го лётно-испытательного центра. С января 2003 года – начальник 267-го лётно-испытательного центра – старший лётчик-испытатель ГЛИЦ имени В.П.Чкалова.

4 февраля 2006 года, Указом Президента Российской Федерации № 636 за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Радику Абраровичу Бариеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

17 июля 2009 года Бариев возглавил 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны России имени В. П. Чкалова.

13 декабря 2012 года, указом Президента России Радику Бариеву было присвоено воинское звание генерал-майор.

Проживает в городе Ахтубинске Астраханской области, продолжает лётно-испытательную работу в возглавляемом 929 ГЛИЦ ВВС. Имеет квалификацию лётчика-испытателя 1-го класса, учёную степень — кандидат военных наук, учёное звание — профессор Академии военных наук.

Награды 

 Герой Российской Федерации (4 февраля 2006 года);
 орден Мужества;
 орден Красной Звезды;
 медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
 медали «За отличие в военной службе» I и II степеней;
 медаль «За безупречную службу» III степени;
 медаль «За возвращение Крыма»;
 медаль «Участнику военной операции в Сирии»;
 медаль «За службу в Военно-воздушных силах»;
 медаль «За службу в Воздушно-космических силах»;
 медаль «За заслуги в ядерном обеспечении»;
 медаль «200 лет Министерству обороны»;
 медаль «100 лет Военно-воздушным силам»;
 другие медали Минобороны России;
 знак «За содействие космической деятельности» (награждён трижды);
 медаль «За ратную доблесть»;
 медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью»;
 почётное звание «Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации»;
 классная квалификация «Лётчик-испытатель 1-го класса».

Примечания

Ссылки 
 
 Радик Бариев // Энциклопедия Испытателей
 «Наследники Победы». Герой России Радик Бариев // Первый Канал
 Миллиард долларов сэкономил полковник Бариев // Марийская правда
 Испытанные небом и войной // Интервью с Радиком Бариевым

Офицеры ВВС СССР
Военные лётчики России
Лётчики-испытатели России
Кандидаты военных наук
Начальники Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова
Персоналии:Ахтубинск
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании